Brodowski:
 Brodowski, um município brasileiro localizado na região nordeste do estado de São Paulo.
 Brasão de Brodowski, um símbolo de Brodowski, município do estado de São Paulo, Brasil.

 Alexandre Brodowski (1856, Środa Wielkopolska - Suíça 1899), um engenheiro polonês.
 Heinrich Brodowski, oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação